Moacyr, auch Moacir, ist ein brasilianischer männlicher Vorname indigener Herkunft.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Moacir stammt aus der Tupi-Sprache und soll sich aus mbo'a'su ira zusammensetzen. Mbo'a'su bedeutet „Schmerz“, bzw. „schmerzen“, auch „Reue“ oder „Klage“; ira bedeutet „entnommen aus“. Somit bedeutet der Name „der aus Schmerzen entnommene“, „verletzt“, oder „der/was schmerzt“. Er taucht als „sprechender Name“ seit dem 1865 erschienenen Werk Iracema von José de Alencar auf und nimmt Bezug auf die als tragisch interpretierte Situation des ersten zwischen Indigenen und Weißen geborenen Sohnes, wobei laut dem Tupinologen Eduardo de Almeida Navarro der Autor Alencar den Namen falsch herleitete.

Der Name Moacir gehört zu den in Brasilien am häufigsten vergebenen Namen indigenen Ursprungs.

Namensträger

Form Moacyr

Vorname 

 Moacyr Barbosa (1921–2000), brasilianischer Fußballspieler
 Moacyr Ribeiro Briggs (1900–1968), brasilianischer Diplomat
 Moacyr Grechi (1936–2019), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Porto Velho
 Moacyr Scliar (1937–2011), brasilianischer Schriftsteller und Arzt
 Moacyr José Vitti (1940–2014), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Curitiba

Familienname 
 Francisco Moacyr (1937–2020), brasilianischer Fußballspieler

Form Moacir

Vorname 

 Moacir Claudino Pinto (* 1936), brasilianischer Fußballspieler
 Moacir Silva (* 1954), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Ribeirão Preto
 Moacir Silva Arantes (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Barreiras

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname
Kultur (Brasilien)